GUE est un sigle qui peut faire référence à :

 Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique, un groupe politique du Parlement européen ;
 Global Underwater Explorers, une organisation pour la promotion de la plongée souterraine ;
 Gaussian unitary ensemble, la loi de probabilité décrivant les écarts entre valeurs propres des matrices aléatoires hermitiennes.